Il grande amore – film del 1918 diretto da David Wark Griffith
Il grande amore (Große Liebe, Die) – film del 1931 diretto da Otto Preminger
Il grande amore (The old Maid) – film del 1939 diretto da Edmund Goulding